Die Mutter steht für:
 Die Mutter (Pieter de Hooch), Gemälde von 1663
 Die Mutter, englisch The Mother, deutscher Beiname der Begründerin des Projekts Auroville Mirra Alfassa

Literatur:
 Die Mutter (Bahr), Drama von Hermann Bahr (1891)
 Die Mutter (Brecht), Theaterstück von Bert Brecht (1907)
 Die Mutter (Gorki), Roman von Maxim Gorki (1906)
 Die Mutter (Pearl S. Buck), Roman von Pearl S. Buck (1934)

Filmtitel:
 Die Mutter (1926) von Wsewolod Pudowkin
 Die Mutter (1952), Okāsan, von Mikio Naruse
 Die Mutter (1955), Mat, von Mark Donskoi
 Die Mutter (1958), Aufzeichnung des DEFA-Studios für Wochenschau und Dokumentarfilm
 Die Mutter (2002) von Matti Geschonneck
 Die Mutter – The Mother (2003) von Roger Michell

Siehe auch:
 Mutter (Begriffsklärung)